Die Fußball-Amateurliga Saarland 1966/67 war die 16. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der SC Friedrichsthal, der auch die Regionalliga-Aufstiegsrunde erfolgreich beendete und aufsteigen durfte. Der SV Mettlach musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1967/68 kamen der SV Gersweiler und der FC Teutonia Landsweiler-Reden als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1966/67 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1966/67
1966